Il doppio del torneo di tennis Dow Corning Tennis Classic 2010, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Laura Granville e Lucie Hradecká che hanno battuto in finale Lilia Osterloh e Anna Tatišvili 7-63, 3-6, [12-10].

Teste di serie 

 Laura Granville /  Lucie Hradecká (Campionesse)
 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (semifinali)

 Monica Niculescu /  Meghann Shaughnessy (semifinali)
 Lilia Osterloh /  Anna Tatišvili (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dow Corning Tennis Classic 2010